Ženská čtyřhra Kremlin Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Andrea Sestini Hlaváčková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený rusko-německý pár Alexandra Panovová a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal chorvatsko-rumunskou dvojici Darija Juraková a Ioana Raluca Olaruová po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly první společnou trofej. Panovová vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siegemundovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Irina-Camelia Beguová /  Mihaela Buzărnescuová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Demi Schuursová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2018